El Torneig de Seül 2017, oficialment conegut com a Korea Open Tennis 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La catorzena edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de setembre de 2017 al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud.

La letona Jeļena Ostapenko va guanyar el segon títol de la temporada i també de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017